Histoire de l'anarchisme
Fédération anarchiste (francophone)